István Pásztor ist der Name folgender Personen:

* István Pásztor (Radsportler) (1926–2015), ungarischer Radsportler und Radsporttrainer
 István Pásztor (Politiker) (* 1956), serbischer Politiker ungarischer Abstammung
 István Pásztor (Handballspieler) (* 1971), ungarischer Handballspieler